Jim Dorey (né le  à Kingston en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière 
Il est choisi lors du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey en 1964 par les Maple Leafs de Toronto en tant que . Il commence sa carrière dans la LNH en 1968 avec les Maple Leafs.

Il joue par la suite pour les franchises des Rangers de New York avant de rejoindre en 1972, les Whalers de la Nouvelle-Angleterre de l'Association mondiale de hockey. Dès sa première saison, il remporte la Coupe AVCO et joue par la suite également pour les Toros de Toronto et les Nordiques de Québec. Avec les Nordiques, il remporte une seconde Coupe Avco en 1977.

Il prend sa retraite en 1981 après une saison dans la Ligue américaine de hockey.

Après sa retraite, il entraîne les Canadians de Kingston de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1963-1964 ||Flyers de Niagara Falls|| AHO ||21||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|1965-1966 ||Nationals de London ||AHO ||47||5||20||25||168||-||-||-||-||-
|-
|1966-1967 ||Nationals de London||AHO ||48||8||41||49||196||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968 ||Roadrunners de Phoenix || WHL ||4||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968 ||Oilers de Tulsa ||LCPH ||35||4||24||28||81||11||3||5||8||15
|-
|1967-1968 ||Americans de Rochester || LAH ||20||0||3||3||16||-||-||-||-||-
|-
|1968-1969||Maple Leafs de Toronto || LNH ||61||8||22||30||200||4||0||1||1||21
|-
|1969-1970||Maple Leafs de Toronto ||LNH||46||6||11||17||99||-||-||-||-||-
|-
|1970-1971||Maple Leafs de Toronto ||LNH||74||7||22||29||198||6||0||1||1||19
|-
| 1971-1972||Maple Leafs de Toronto ||LNH||50||4||19||23||56||-||-||-||-||-
|-
|1971-1972||Rangers de New York ||LNH||1||0||0||0||0||1||0||0||0||0
|-
|1972-1973 ||Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH ||75||7||56||63||95||15||3||16||19||41
|-
|1973-1974 ||Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH||77||6||40||46||134||6||0||6||6||26
|-
| 1974-1975 ||Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH||31||5||17||22||43||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Toros de Toronto || AMH||43||11||23||34||69||6||2||6||8||2
|-
|1975-1976 ||Toros de Toronto || AMH||74||9||51||60||134||-||-||-||-||-  
|-
|1976-1977 ||Nordiques de Québec || AMH||73||13||34||47||102||10||0||2||2||28
|-
|1977-1978 ||Nordiques de Québec  || AMH||26||1||9||10||23||11||0||3||3||34
|-
|1978-1979 ||Firebirds de Philadelphie||LAH ||5||0||1||1||6||-||-||-||-||-
|-
|1978-1979 ||Nordiques de Québec || AMH||32||0||2||2||17||3||0||0||0||0
|-
|1980-1981 ||Nighthawks de New Haven||LAH ||21||0||7||7||30||-||-||-||-||-

|431||52||232||284||617||51||5||33||38||131

|232||25||74||99||553||11||0||2||2||40

Références 

Naissance en août 1947
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers de Niagara Falls
Joueur des Nationals de London
Joueur des Roadrunners de Phoenix (WHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Toros de Toronto
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Firebirds de Philadelphie
Joueur des Nighthawks de New Haven
Champion de la Coupe AVCO
Défenseur de hockey sur glace